YQU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Grande Prairie (Alberta) (Canada)